Ciborio  se refiere a:
 Un elemento arquitectónico que consiste en un baldaquín que corona un altar o tabernáculo, especialmente en los primitivos templos cristianos.
 Un copón, esto es, un vaso sagrado propio del catolicismo en el que se guardan las hostias consagradas.
 Una copa propia de los antiguos griegos y romanos.